

Codici 
 WKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wakunai (Papua Nuova Guinea)
 WKN – uno degli acronimi di Wertpapierkennnummer (talvolta chiamato anche WPKN o WPK), un codice identificativo di sicurezza tedesco

Sport 
 World Kickboxing Network – federazione internazionale di kickboxing